Muang Mai kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Attapeu, provins, 
 Attapeu (provins), provinshuvudstad, 
 Muang Mai (distrikt i Laos), Phongsali, 

Robotskapade Laosförgreningar